Jiddat al Harasis 008 — метеорит-хондрит масою 851 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 
Метеорити